GIM steht für:
 Glashow, Iliopolus, Maiani im Begriff GIM-Mechanismus der Teilchenphysik
 Goa Institute of Management, indische Wirtschaftshochschule
 Gruppe Internationale Marxisten, kleine revolutionär-marxistische Organisation in den 1970er und 1980er Jahren
 Guided Imagery and Music Psychotherapie, musikzentrierte Psychotherapie
 Miele Mimbale Airport (IATA-Code), Flugplatz von Miele Mimbale, Ogooué-Ivindo, Gabun
 Staatliches Historisches Museum (Moskau) (russisch Государственный Исторический музей), Museum in Moskau

Gim steht für:
 Gim (* 1981), deutsche Sängerin indischer Abstammung
 Schreibweise eines koreanischen Familiennamens nach der so genannten Revidierten Romanisierung, siehe Kim (Familienname)
 Գ, dritter Buchstabe des armenischen Alphabets
 ج, fünfter Buchstabe des arabischen Alphabets
 kantonesische Schreibweise für Jian, gerades zweischneidiges chinesisches Schwert
 koreanische Bezeichnung gim () der im Japanischen als nori bekannten essbaren Meeresalgen der Gattungen Porphyra und Pyropia

Siehe auch:
 Gimm

Abkürzung